Mit Möwenstein oder Mövenstein kann gemeint sein:

 Möwenstein (Ummanz), ein Findling auf Ummanz
 Mövenstein, ein Findling vor Travemünde
 ein unbekannter Möwenstein kommt im Gedicht Een Boot is noch buten! von Arno Holz (1863–1929) vor
 Burg Möwenstein, ein Internat in den Hanni und Nanni Geschichten von Enid Blyton